Nancye Bolton e Thelma Long hanno battuto in finale Mary Bevis e Pat Jones 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nancye Bolton /  Thelma Long (Campionesse)
 Mary Bevis /  Pat Jones (finale)

 Marie Toomey /  Dulcie Whittaker (quarti di finale)
 Nell Hopman /  Joyce Mcdermott (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1948